The Kingdom pode ser:

The Kingdom, um apelido para County Kerry, Irlanda.
The Kingdom, um jornal local de County Kerry.
The Kingdom (minissérie), uma minissérie dinamarquesa.
The Kingdom (quadrinhos), uma história em quadrinhos da DC Comics.
The Kingdom (filme), um filme de 2007 estrelado por Jamie Foxx, Jennifer Garner e Chris Cooper.

Ver também

Kingdom

Desambiguação